Гаяне́, Ґаяне́ () — вірменська форма імені Гаїанія
 Гаяне — балет А. І. Хачатуряна

Див. також 
 Гаяна — держава в Південній Америці
Багатозначні терміни